gemeente in Italië, provincie Turijn, Roure (Italië)
 gemeente in Frankrijk, Roure (Alpes-Maritimes)